Il doppio del torneo di tennis Borden Classic 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Naoko Satō e Brenda Remilton-Ward che hanno battuto in finale Laura duPont e Barbara Jordan 2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 
 Dianne Fromholtz /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Laura duPont /  Barbara Jordan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1982